Grubea protandrica är en ringmaskart som beskrevs av du Plessis 1908. Grubea protandrica ingår i släktet Grubea och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
protandrica